Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1932 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Coral Buttsworth et Marjorie Cox Crawford battent Kathleen Le Messurier et Dorothy Weston en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1932
Australie Double dames
1932 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)